Hrvatska pošta 
 Hrvatska pošta (Mostar)
 Hrvatska pošta (Varaždin, 1898.)
 Hrvatska pošta (glasilo, 1940.)
 Hrvatska pošta (glasilo, 1944.)